Karajan steht für:

 Karajan (Adelsgeschlecht), österreichische Familie griechischer Herkunft
 (6973) Karajan, ein Asteroid des Hauptgürtels

Personen:
 Arabel Karajan (* 1964), österreichische Musikerin
 Eliette von Karajan (* 1939), französische Kunstmäzenin
 Herbert von Karajan (1908–1989), österreichischer Dirigent
 Isabel Karajan (* 1960), österreichische Schauspielerin, Tänzerin und Pferdesportlerin
 Max Theodor von Karajan (1833–1914), österreichischer Altphilologe
 Theodor von Karajan (1810–1873), österreichischer Historiker
 Wolfgang von Karajan (1906–1987), österreichischer Organist und Ensembleleiter